Miejscowości w USA:
 Lackawanna – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lackawanna (ang. Lackawanna County) – w stanie Pensylwania